Ekeberg peut renvoyer à :

 Anders Gustaf Ekeberg (1767-1813), chimiste suédois.
 Carl Gustaf Ekeberg (1716-1784), explorateur suédois.
 Ekeberg, un quartier d'Oslo.

Homonymie de patronyme